Flag Springs ou Flag Spring peut désigner les lieux suivants dans le Missouri aux États-Unis : 

 , une communauté non-incorporée du comté d'Andrew.
 , une communauté non-incorporée du comté de Phelps.